Bertil Lundell, švedski hokejist, * 6. september 1908, Stockholm, Švedska, † 11. julij 1996, Stockholm.

Lundell je v svoji karieri igral za kluba IK Mode in Hammarby IF v švedski ligi, za švedsko reprezentanco pa je nastopil na enih olimpijskih igrah, dveh Svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger) in enem Evropskem prvenstvu, na katerem je bil dobitnik zlate medalje.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| IK Mode
| Švedska liga
| 28/29
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 29/30
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 30/31
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 31/32
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 32
|
| 6
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 32/33
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 34/35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 35/36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 36/37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 37/38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 39/40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 40/41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 41/42
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1936
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti IK Mode
Hokejisti Hammarby IF